Toponímia:
Muntanyes:
Puig dels Abells (Castell-Platja d'Aro): muntanya situada al municipi de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà)
Puig dels Abells (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura): muntanya situada al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)